Frederik Christensen kan henvise til flere personer:

 Frederik Christensen (fodboldspiller) (født 1995) – dansk fodboldspiller
 Frederik Christensen (skuespiller) (1847-1929) – dansk skuespiller